Marrasjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Marrasjoki (vattendrag i Finland), Lappland, 
 Marrasjärvi, sjö, Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar